2004 Голяма награда на Япония е 20-о за Голямата награда на Япония и седемнадесети последен кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 10 октомври 2004 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония